Чжуан Цзяжун і Дарія Юрак були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Чжуан грала в парі з Чжен Сайсай, але в першому колі їх перемогли Габріела Дабровскі і Олена Остапенко. Юрак грала в парі з Анастасією Родіоновою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Дабровскі і Остапенко.

Катерина Макарова і Олена Весніна виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Пен Шуай з рахунком 6–2, 4–6, [10–7].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

Dubai Doubles
Dubai Tennis Championships 2017